El nombre condado de Dawson se puede referir a cuatro divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Dawson, en el estado de Georgia;
 el condado de Dawson, en el estado de Montana;
 el condado de Dawson, en el estado de Nebraska; y
 el condado de Dawson, en el estado de Texas.